Agam steht für:

 Agam, ein Regierungsbezirk in Indonesien
 in der alttamilischen Sangam-Literatur das Genre der Liebesdichtung, siehe Sangam-Literatur#Liebes- und Heldendichtung (agam und puram)
 Agam (Vorname), ein weiblicher Vorname

Agam ist der Familienname folgender Personen:

 Yaacov Agam (geb. 1928), israelischer Künstler